Pojem nanosonda může znamenat:
 Reálné zařízení používané v medicíně (en,  zdroj)
 Nanosondy (Star Trek) – fiktivní technologii Borgů ze Star Treku
 Mikrosluchátko